Schloß Landsberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schloß Landsberg, Ratingen – slott i Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf, 
 Schloß Landsberg, Meiningen – slott i Meiningen, Thüringen,